

Anno 
 94 o 94 a.C.

Astronomia 
94 Aquarii  (sistema stellare)

Chimica 
 94 numero atomico del Plutonio (Pu), un attinide.

Matematica 
 94 (numero)

Altri ambiti 
 94. Infanterie-Division